Guido I di Spoleto (circa 815-860) – fu duca di Spoleto dall'841 all'860;
 Guido II di Spoleto (855 – autunno 894) – figlio di Guido I, fu duca di Spoleto (883-889), re d'Italia e imperatore del Sacro Romano Impero;
 Guido III di Spoleto (m. 883) – figlio di Lamberto I di Spoleto, fu duca di Spoleto (880-883)
 Guido IV di Spoleto (m. 897) – figlio di Guido III, fu duca di Spoleto (889-897)

Si osservi che in questo elenco l'ordinale non indica la successione nel Ducato di Spoleto, ma la posizione occupata nella dinastia. In questo caso Guido II successe al nipote Guido III nella successione al ducato. Alcune volte viene seguito il criterio opposto e pertanto in alcune biografie è possibile riscontrare differenze.